Мари́я Деми́дова:
 Демидова, Мария Александровна (1937—2007) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Демидова, Мария Александровна (1988—2013) — российская биатлонистка.